Balanco puede referirse a:

 el nombre común de la planta Avena fatua; o 
 el nombre común de la planta Lolium temulentum.